Ensign ist der Name für:

 in der Seefahrt für eine am Heck gesetzte Seeflagge
 Ensign (Offizier), einen niedrigen Offiziersdienstgrad der Infanterie oder Marine in englischsprachigen Ländern
 Ensign (Band), US-amerikanische Hardcore-Punk-Band
 Ensign Racing, ein ehemaliges Formel-1-Team, das von 1973 bis 1983 in diesem Sport aktiv war
 Ensign (Zeitschrift), eine offizielle Zeitschrift der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 Ensign (Bootsklasse), eine Segelbootklasse aus Nordamerika
 Armstrong Whitworth A.W.27 Ensign ein Flugzeug von Armstrong Whitworth Aircraft
 Standard Ensign, einen Personenwagen der Standard Motor Company (1957 bis 1963)

Personen:
 John Ensign (* 1958), US-amerikanischer Politiker und Senator aus Nevada
 Michael Ensign (* 1944), britisch-US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ensign (Kalifornien), im Tehama County – nicht mehr existent
 Ensign (Kansas), im Gray County
 Ensign (Michigan), im Delta County
 Ensign (Texas), im Ellis County
 Ensign Downs Place, im Salt Lake County, Utah
 Ensign Downs, im Salt Lake County, Utah